— манга Сампэя Сирато и снятый по ней аниме-сериал, выпущенный студией Tele-Cartoon Japan. Транслировался по телеканалу TBS с 3 сентября 1968 года по 25 марта 1969 года. Всего выпущено 29 серий аниме. Сериал также транслировался на территории Италии и Испании.

Сюжет 
Действие происходит в Японии XVII века, во время феодальных воин между армией Токугавы Иэясу и армией Тоётоми Хидэёси во главе с генералом Санадой Юкимурой. Клан Сарутоби, членом которого является главный герой Сасукэ, верен генералу Санаде и помогает ему.

Однажды во время очередного сражения армия Токугавы одерживает победу и поручает своей правой руке — ниндзя из Ига по имени Хаттори Хандзо убить Санаду и всех членов клана Сарутоби. Сбежать сумели только Сасукэ и его отец. Второй под видом странника стал скрывать свою личность, даже от сына. Однако позже он воссоединяется с Сасукэ, но начинает тренировать мальчика как ниндзя. Сасукэ постигает тайные техники семьи Сарутоби.

Так мальчику предстоит вести партизанскую борьбу против подчинённых Токугавы, алчных лордов, среди которых есть и волшебники, помогать слабым, бедным и восстанавливать честь клана Сарутоби.

Роли озвучивали 
 Кэмбо Каминаримон — Сасукэ
 Горо Ная — Хаттори Хандзо
 Хисаси Кацута — голос за кадром
 Кадзуко Сугияма — Онихимэ
 Харуко Китахама — Субару / Вакана
 Митико Хирай — мать Сасукэ
 Сюитиро Морияма — Дзиннай Футика
 Такаси Тояма — Дайсукэ Оодзару
 Ёсия Нэмото — Иэясу Токугава

Примечания

Ссылки 

Фильмы о ниндзя